W Polsce
 Kotlice – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Kotlice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Kotlice – gromada w powiecie chmielnickim
 Kotlice – gromada w powiecie zamojskim

Zobacz też 
 Kotlice-Kolonia